Oakville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Oakville, stad i Ontario,

USA 

 Oakville (ort i USA, Missouri), Saint Louis County, 
 Oakville, Connecticut, ort, Litchfield County, 
 Oakville (ort i USA, Iowa), Louisa County, 
 Oakville (ort i USA, Washington), Grays Harbor County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar